Колос — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края. Входит в состав Рубцовского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рубцовского района